Любомль — місто на Волині, районний центр.
 Любомль — вантажно-пасажирська станція Львівської залізниці.

Багатозначні терміни